Wilson Canyon kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wilson Canyon, Antarktis, undervattenskanjon,

USA 

 Wilson Canyon, Nevada, ravin, Lyon County, Nevada,